Philip Tomasino, né le  à Mississauga (Ontario, Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

En club

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2017-2018 || IceDogs de Niagara || LHO ||61 ||5 ||19 ||24 ||18 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2018-2019 || IceDogs de Niagara || LHO ||67 ||34 ||38 ||72 ||32 ||11 ||4 ||3 ||7 ||5 
|-
| 2019-2020 || IceDogs de Niagara || LHO || 36 ||22 ||35 ||57 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Generals d'Oshawa || LHO || 26 || 18 || 25 || 43 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wolves de Chicago || LAH || 29 || 13 || 19 || 32 || 43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH ||76 ||11 ||21 ||32 ||10 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12

Au niveau international 

| 2017 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 || align="left"| place 
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||6 ||1 ||4 ||5 ||2 || align="left" | place
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 2 || 6 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en juillet 2001
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Predators de Nashville